Natori Akira (名取 亮, szül.: 1956–) japán csillagász.

Harminckét kisbolygó felfedezése köthető a nevéhez, valamennyi Urata Takesi társfelfedezőjeként.

Munkája elismeréséül az 5520 Natori nevű kisbolygó viseli a nevét.

Jegyzetek 

Japán csillagászok
1956-ban született személyek
Élő személyek